

Persone
 Antonio Panzeri (1955) – politico italiano
 Corinna Panzeri (1971) – schermitrice italiana
 Giulio Panzeri (1911-...) – calciatore italiano
 Fulvio Panzeri (1957-2021) – critico letterario italiano
 Mario Panzeri (1911-1991) – paroliere e compositore italiano
 Mario Panzeri (1964) – alpinista italiano
 Pietro Panzeri (1849-1901) – medico e chirurgo italiano
 Vanessa Panzeri (2000) – calciatrice italiana

Altro
 Capillaria panzeri – lepidottero appartenente alla famiglia Adelidae